Абу ‘Иса ()
 Абу Иса аль-Исфахани (VIII век) — основатель секты «исунитов» или «исавитов».
 Абу Иса ат-Тирмизи (824—892) — хадисовед, исламский правовед и писатель.